Biel steht für folgende geographischen Objekte:

in der Schweiz:

 Verwaltungskreis Biel/Bienne im Kanton Bern
 Biel/Bienne (Biel BE), Stadt am Bielersee
 Biel BL, Ortschaft der Gemeinde Biel-Benken, Kanton Basel-Landschaft
 Biel (St. Niklaus), Maiensäss der Alp Jungen der Gemeinde St. Niklaus im Walliser Bezirk Visp
 Biel VS, Ortschaft der Gemeinde Goms VS, Kanton Wallis
 Amtsbezirk Biel, Amtsbezirk des Kantons Bern

in Deutschland:
 Biel (Haibach), Ortsteil von Haibach (Niederbayern)
 Biel, Ortsteil von Bardenbach, Stadt Wadern, Saarland
 Biel, Ortsteil von Planitz, Stadt Zwickau, Sachsen
 Biel, Ortsteil von Solms, Hessen

in Polen:
 Biel (Ostrów Mazowiecka), Dorf im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien
 Biel (Reszel), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Weißensee)
 Biel (Siedlce), Dorf im Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien

in anderen Ländern:
 Biel (Slowakei), Gemeinde im Okres Trebišov, Slowakei
 Biel (Saragossa), Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien

Biel steht für:
 Biel (Gottheit), germanische Gottheit
 Biel (mecklenburgisches Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Biel (mittelhessisches Adelsgeschlecht), mittelhessisches Adelsgeschlecht
 Hügel, als veraltete Bezeichnung

Biel ist der Familienname folgender Personen:
 Antonie Biel (1830–1880), deutsche Malerin
 Christian Andreas von Biel (1740–1805), deutscher Jurist und Gutsherr
 Ernst Biel (* 1934), österreichischer Eisschnellläufer
 Friedrich Biel, 15./16. Jahrhundert, Buchdrucker in Basel und Burgos
 Gabriel Biel (um 1415–1495), scholastischer Philosoph
 Gottlieb von Biel (1792–1831), deutscher Gutsherr und Pferdezüchter
 Jessica Biel (* 1982), amerikanische Schauspielerin
 Johann Christian Biel (1687–1745), deutscher Theologe und Geistlicher
 Jörg Biel (1943–2015), deutscher Archäologe
 Jörn Biel (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Julia Biel (* 1976), britische Jazzmusikerin
 Jutta von Biel (1909–1965), deutsche Nachrichtenagentin
 Ludwig de Biel (1697–1771), österreichischer Jesuit und Theologe, siehe Ludwig Debiel
 Martin Biel (* 1963), deutscher Pharmakologe
 Michael Biel (* 1980), deutscher Politiker (SPD)
 Michael von Biel (* 1937), deutscher Komponist und Cellist
 Nellis Du Biel (* 1958), Musiker und Schauspieler 
 Robert Biel (* 1965), polnischer katholischer Priester
 Thomson von Biel (1827–1905), deutscher Gutsbesitzer und Mäzen
 Tito Biel, Rebellenführer im Südsudan

 Walter Biel (* 1933), Schweizer Journalist, Manager und Politiker (LdU)
 Werner Biel (1927–2006), deutscher Ruderer
 Wilhelm Biel († vor 1916),  deutscher Schauspieler und Autor niederdeutscher Komödien 
 Wilhelm von Biel (1789–1876), deutscher Gutsherr und Pferdezüchter

Siehe auch:
 Bil
 Bihl
 Biehl
 Bijl
 Piel
 Beel
 Beal
 Beale